Santa Cecilia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cecília (ort), Santa Catarina, 
 Santa Cecília (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Santa Cecília (kommun i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,93, long -50,46),

Mexiko 

 Santa Cecilia, Huehuetán, 
 Santa Cecilia, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Santa Cecilia, Actopan, 
 Santa Cecilia, Tochtepec, 
 Santa Cecilia, Santiago Yaveo, 
 Santa Cecilia, Chichiquila, 
 Santa Cecilia, Totolapa, 
 Santa Cecilia, Teotitlán del Valle, 
 Santa Cecilia, Guerrero, Iliatenco, 
 Santa Cecilia, Coahuila, Matamoros, 
 Santa Cecilia, Misantla, 
 Santa Cecilia, Delstaten Mexiko, Tenango del Valle,

Spanien 

 Santa Cecilia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Santa Cecilia (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, lat 42,06, long -3,80), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar